Bobâlna ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Bobâlna (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Bobâlna (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara